Dynamo San Petersburgo puede referirse a:

FC Dynamo San Petersburgo, equipo de fútbol.
BC Dinamo San Petersburgo, equipo de baloncesto, ya desaparecido.